Аоі Нанасе () — японська манґака, блоґерка та ілюстраторка. Народилася 12 червня 1972 року.

Пов'язані Псевдоніми 
 NAGASE Mayu
 PINK DINOSAUR
 Power Gradation
 Seventh Garden
 SEVENTH HEAVEN

Твори авторки

Аніме 
Seraphim Call
Samurai Spirits 2: Asura Zanmaeden

Друковані роботи 
Artbooks:
Angel Flavor
Seven Colors of Wind

Light Novel
 (Ілюстрації)

 Манґа:
 

Heaven
Where the wind returns to (Oneshot)

Ігри 
Aquarian Age TCG
Asuka 120%
 (PS1 game)
Dimension 0 (Zero)
Monster Collection

Посилання 
 Seventh Heaven (Офіційний вебсайт) 
 Seventh Heaven blog 
 Інформація про авторку на «myanimelist.net»
 Авторка і її роботи на сайті «Mynamelist»
 Роботи авторки на сайті «mangafox.me»
 Офіційний "Твіттер"

Манґаки
Уродженці префектури Ямаґуті
Сьонен
Аніме та манґа жанру сьонен
Аоі Нанасе
Японські художниці